

Persone
Alfredo Baccelli (1863-1955) – scrittore e politico italiano
Augusto Baccelli (1832-1906) – politico italiano, senatore del Regno
Cesare Baccelli (1928-1987), scultore italiano
Giovanni Baccelli (1833-1914) – magistrato, docente e politico italiano
Guido Baccelli (1830-1916) – politico e ministro italiano
Italico Baccelli (1897 – ...) – politico italiano, sindaco di Lucca dal 1960 al 1965
Piero Baccelli (1928-2017) – politico italiano, sindaco di Lucca dal 1985 al 1988
Pietro Baccelli (1863-1930) – avvocato e politico italiano
Quirico Baccelli (1914-1966) – politico italiano, deputato della Democrazia Cristiana dal 1953 al 1963
Sesto Caio Baccelli (XVII secolo circa) – astrologo e cabalista italiano
Stefano Baccelli (1965) – politico italiano
Vittorio Baccelli (1941-2011) – scrittore italiano di letteratura fantastica

Altro
baccelli – plurale di baccello, frutto delle leguminose
Torre Baccelli o Castello Postmontem – torre medioevale in provincia di Rieti